Perdue steht für:
 Perdue (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Perdue Farms, US-amerikanisches Landwirtschaftsunternehmen

Perdue ist der Familienname folgender Personen:
 Beverly Perdue (* 1947), US-amerikanische Politikerin (North Carolina)
 David Perdue (* 1949), US-amerikanischer Politiker
 Lauren Perdue (* 1991), US-amerikanische Schwimmerin
 Lewis Perdue (* 1949), US-amerikanischer Schriftsteller
 Peter Perdue (* 1949), US-amerikanischer Hochschullehrer und Historiker
 Sonny Perdue (* 1946), US-amerikanischer Politiker (Georgia)
 Theda Perdue (* 1949), US-amerikanische Historikerin
 Tito Perdue (* 1938), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Purdue